Okertal bezeichnet:

 das Tal der Oker im Harz und Harzvorland
 ein Naturschutzgebiet im Landkreis Harz in Sachsen-Anhalt, siehe Okertal (Naturschutzgebiet)

Siehe auch

 Okertal südlich Vienenburg, Naturschutzgebiet im Landkreis Goslar
 Oker- und Eckertal in den Landkreisen Goslar und Wolfenbüttel, Naturschutzgebiet in den Landkreisen Goslar und Wolfenbüttel